Фонд заработной платы — это общая сумма затрат, направленных на оплату труда работников и выплат социального характера. Фонд заработной платы формируется из всех выплат, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

В фонд заработной платы включатся оплата труда всех работников, независимо от того была она предусмотрена или нет и независимо от источников финансирования. Фонд заработной платы включает начисленную заработную плату в том числе и удержания из заработной платы, включая подоходный налог. Фактически, с учётом удержаний, работникам выдается меньшая сумма. Кроме денежной оплаты фонд заработной платы также может включать натуральную оплату, которая оценивается по государственным розничным ценам.

Плановый размер фонда заработной платы устанавливается в соответствии с численностью рабочей силы, которая необходима для выполнения производственной программы, по категориям персонала, занятого по видам деятельности.

Состав фонда заработной платы 
В фонд заработной платы включаются:
 Оплата труда в денежной/натуральной форме (за отработанное и неотработанное время);
 Премии, поощрительные выплаты;
 Стимулирующие доплаты и надбавки;
 Компенсационные выплаты в связи с условиями и режимом труда;
 Компенсационные выплаты регулярного характера (питание, кварплата, топливо и т. д.).

В фонд заработной платы не включаются стипендии, пенсии, единовременные денежные премии из специальных фондов, подъемные, суточные, пособия по социальному страхованию, стоимость специальной одежды.

При анализе фонда заработной платы сравниваются плановый и фактический размер фонда, используются затратный и нормативный подходы, применяется индексный метод.

Примечания

Ссылки 
 Зубарева О. А. Анализ формирования и эффективности использования фонда заработной платы //Современное состояние и приоритетные направления развития аграрной экономики и образования. — 2019. — С. 234—237.
 Григолец П. С. К вопросу о сходстве и различии понятий «фонд оплаты труда» и «фонд заработной платы». — 2018.
 Методика по расчету общего объёма фонда заработной платы работников Республики Беларусь: постановление Национального статистического комитета Респ. Беларусь от 19.05.2015 № 27 // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». — Минск, 2018
 
 Селин В. А. Развитие методических подходов к формированию фонда заработной платы на предприятии : дис. — Байкальский государственный университет экономики и права, 2005.
 
 
 
 

Экономика
Бухгалтерский учёт